Per Malpaga si possono intendere alcune frazioni italiane (Lombardia):
 Malpaga – frazione di Calvisano in provincia di Brescia
 Malpaga – frazione di Casto in provincia di Brescia
 Malpaga – quartiere di Corbetta nella città metropolitana di Milano
 Malpaga – frazione di Cavernago in provincia di Bergamo. Ci si trova l'omonimo castello
 Malpaga – minuscolo centro residenziale in comune di Rosate nella città metropolitana di Milano
 Malpaga – frazione di Vignate nella città metropolitana di Milano
 Cascina Malpaga – frazione di Cassina de Pecchi nella città metropolitana di Milano